Brotas (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Brotas (Mora), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Mora